Frölunda (Göteborg) kan avse området, platser och föreningar med mera relaterade till området Västra Frölunda i Göteborg kommun:
Västra Frölunda - ett område i sydvästra Göteborg som under olika tidsperioder utgjort olika administrativa enheter
Västra Frölunda landskommun – en kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län fram till 1945
Frölunda (stadsdelsnämndsområde) – ett stadsdelsnämndsområde i Göteborgs kommun 1989–2010
Askim–Frölunda–Högsbo – en stadsdelsnämnd i Göteborg (Frölunda Torg ingår)
Frölunda torg (primärområde) – ett primärområde i Göteborg i stadsdelsnämndsområdet Askim-Frölunda-Högsbo
Västra Frölunda distrikt - ett distrikt i Göteborgs kommun och Västra Götalands län

Västra Frölunda (postort) – en postort i sydvästra Göteborg
Frölunda torg – ett köpcentrum och tillika torg i stadsdelen Järnbrott i sydvästra Göteborg
Frölunda kulturhus - ett kulturhus i Järnbrott i sydvästra Göteborg
Frölundagymnasiet - en tidigare gymnasieskola belägen i Västra Frölunda i Göteborgs kommun
Frölunda torg (station) – en spårvagnshållplats på Göteborgs spårväg i Frölunda
Frölundaborg (område) med bland annat Frölundaborgs isstadion

Västra Frölunda Badminton - en badmintonförening
Västra Frölunda IF – en idrottsförening med sektionerna Västra Frölunda IF Fotboll och Västra Frölunda IF Handboll, samt en bowlingsektion
Frölunda HC eller Frölunda Indians – en ishockeyklubb, fram till 1984 en sektion i idrottsföreningen Västra Frölunda IF
Frölunda IBK - en innebandyförening

Västra Frölunda socken – en socken i Västergötland
Västra Frölunda församling – en församling i Göteborgs södra kontrakt i Göteborgs stift
Västra Frölunda kyrka - ovannämnda församlingens församlingskyrka
Västra Frölunda kyrkogård - en kyrkogård, där den medeltida Västra Frölunda gamla kyrka tidigare låg

Frölunda (utanför Göteborg) kan avse:
Östra Frölunda - en ort i Svenljunga kommun
Östra Frölunda socken, Östra Frölunda församling, Östra Frölunda kyrka och Östra Frölunda distrikt i Svenljunga kommun.
Frölunda flygfält (även Stockholm-Frölunda flygfält) - ett sportflygfält söder om Kungsängen i Upplands-Bro kommun
Frölunda naturreservat - ett naturreservat i Upplands-Bro kommun